Edmond Potonié-Pierre (1829-1902), pacifiste français
 Eugénie Potonié-Pierre (1844-1898), féministe française

Patronyme français